Kaiser se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hinrich Kaiser
 Stefanie Kaiser